Рыба-пастушок, или номей (), — вид лучепёрых рыб из семейства Номеевые (Nomeidae) отряда скумбриеобразных (Scombriformes). Единственный представитель рода Nomeus. Видовое название дано в честь голландского зоолога Лоуренса Теодора Гроновия (Laurens Theodorus Gronovius; 1730—1777).

Описание 
Тело удлинённое. Веерообразный брюшной плавник на всю длину внутреннего луча плавника связанный с брюхом перепонкой и укладывается в имеющиеся на брюхе выемки. Окраска живых рыб ярко-голубая сверху, на боках тела есть голубые пятна на блестящем серебристом фоне. Вид населяет умеренные и тропические воды океанов.

Находится в симбиотических отношениях (постоянный комменсализм) с португальским корабликом () — видом колониальных гидроидных из отряда сифонофор, колония которого состоит из полипоидных и медузоидных особей.

Рыба с яркими темно-синими пятнами на серебристом теле. Рыбы как правило не встречается вдали от этих сифонофор. Пищей португальских корабликов состоит из мальков рыб, которых они убивают стрекательными клетками на ловчих щупальцах.

Рыба-пастушок относительно иммунна к токсину португальских корабликов, но старается избегать контактов с их щупальцами. 

Известны случаи поедания этих рыб «хозяевами». Под сифонофорами встречаются рыбы длиной от 1 до 15 см, и даже наиболее крупные из них не бывают половозрелыми. Взрослые рыбы живут самостоятельно.

Примечания 

Строматеевидные
Животные, описанные в 1789 году
Таксоны животных, названные в честь людей
Монотипические роды лучепёрых рыб